Книрим — фамилия.

 Книрим, Александр Александрович (1837—1904) — русский юрист; действительный тайный советник (1899); сенатор, член Государственного совета.
 Книрим, Егор Иванович (1807—1846) — лектор немецкого языка в Московском университете.
 Книрим, Крис (род. 1987) — американский фигурист, выступавший в парном катании. 
 Книрим, Алекса (род. 1991) — американская фигуристка, выступающая в парном катании.